Der FIFA-Ländercode ist ein aus drei Buchstaben bestehender Ländercode, der von der FIFA und den Kontinentalverbänden (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC und UEFA) als Abkürzung in offiziellen Wettbewerben genutzt wird.

FIFA-Ländercodes 
Die insgesamt 211 FIFA-Mitglieder verwenden folgende jeweils nur einmal vergebene Codes:

Ländercodes von nicht zur FIFA gehörenden Ländern 
Die folgenden Codes gehören zu Ländern oder Gebieten, die zwar (noch) nicht FIFA-Mitglied, aber (assoziiertes) Mitglied einer der sechs Konföderationen sind.

Ehemalige Ländercodes

Unterschiede zwischen den FIFA-, IOC- und ISO-Codes 
Abweichend von den FIFA-Codes verwenden das IOC und/oder die ISO für folgende Länder abweichende Abkürzungen.

FIFA-Mitglieder, die nicht Mitglied im IOC sind 
 Anguilla
 Curaçao
 England
 Färöer
 Gibraltar
 Macau
 Montserrat
 Neukaledonien
 Nordirland
 Schottland
 Tahiti
 Turks- und Caicosinseln
 Wales

IOC-Mitglieder, die nicht Mitglieder der FIFA sind 
 Föderierte Staaten von Mikronesien
 Kiribati
 Marshallinseln
 Monaco
 Nauru
 Palau
 Tuvalu
 Vereinigtes Königreich

Siehe auch 
 IOC-Codes werden bei Olympischen Spielen verwendet
 Codes von World Athletics werden bei internationalen Leichtathletikwettbewerben verwendet.
 ISO-Codes

Weblinks 
 FIFA Country Codes – Offizielle Liste der Ländercodes, gepflegt von der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (Usenet-Gruppe)

Einzelnachweise 

Landercode
Liste (Fußball)
Norm
Liste (Ländercode)